Bullock steht für:
 Bullock (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bullock, Marke des ehemaligen britischen Automobilherstellers Ainsworth Engineering
 Bullock Cycle & Motor Works, ehemaliger australischer Automobilhersteller

Bullock ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bullock (Alabama)
 Bullock (New Jersey)
 Bullock (North Carolina)
 Bullock County, Verwaltungseinheit in Alabama

im NRHP gelistete Objekte:
 Bullock County Courthouse Historic District, in Union Springs, Alabama, ID-Nr. 76000312
 Bullock Site, in Verzailes, Kentucky, ID-Nr. 05000145
 Bullock-Clifton House, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 82002707
 Bullock-Dew House, in Sims, North Carolina, ID-Nr. 86000759
 Bullock’s Pasadena, in Pasadena, Kalifornien, ID-Nr. 96000776
 Bullock’s Wilshire Building, in Los Angeles, Kalifornien, ID-Nr. 78000685

Siehe auch:

 Bulloch